Вы́чет (перевод , ) может означать:

Математика 
 Вычет в теории чисел — элемент кольца вычетов.
  — в теории чисел решение двучленного сравнения степени n.
 Квадратичный вычет — корень сравнения по модулю 2-й степени.
 Кубический вычет — корень сравнения по модулю 3-й степени.
 Биквадратичный вычет — корень сравнения по модулю 4-й степени.
 Вычет функции в комплексном анализе — коэффициент при степени  в ряде Лорана для данной функции.

Другие значения 
 Вычет в финансовых расчётах — удержание из денежной суммы, например: налоговый вычет.